Sent Circ steht für den okzitanischen Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Cirq (Dordogne), ehemalige Gemeinde im Département Dordogne
 Saint-Cirq (Tarn-et-Garonne)
 Saint-Cyr (Haute-Vienne)
 Saint-Ciers-de-Canesse (Sent Circ de Caneça) im Département Gironde
 Saint-Cirq-Lapopie (Sent Circ de la Pòpia) im Département Lot
 Saint-Cirq-Madelon (Sent Circ de Madelon) im Département Lot
 Saint-Cirq-Souillaguet (Sent Circ e Solhaguet) im Département Lot
 Saint-Cyr-les-Champagnes (Sent Circ las Champanhas) im Département Dordogne